Rauschert se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Martin Rauschert
 Stephan Rauschert